Arashi (;  — Шторм, Буря) — японский бойбенд из пяти человек, принадлежащая агентству Johnny & Associates. Состоит из Сатоси Оно, Сё Сакурая, Масаки Аиба, Кадзунари Ниномии и Дзюна Мацумото. Arashi официально образовались 15 сентября 1999 года в Гонолулу, Гавайи, и выпустили свой дебютный сингл 3 ноября 1999 года. Первоначально группа была в Pony Canyon и выпустили один студийный альбом и шесть синглов — начиная с их одноимённого дебютного сингла 1999 года до перехода на дочерний лейбл J Storm в 2001 году, который изначально был создан для их последующих релизов.  Их дебютный сингл был продан тиражом около миллиона копий, группа использовала смесь поп-музыки и альтернативного / современного подхода к своей музыке, что привлекло основных последователей, но впоследствии столкнулось с коммерчески низкими продажами.

С выпуском их восемнадцатого сингла «Love So Sweet» Arashi стали получать коммерческий успех, поскольку он использовался в качестве заставки для высокорейтинговой дорамы Цветочки после ягодок 2, главного героя которой играет Дзюн Мацумото. Пятерка самых продаваемых синглов 2007 года в Японии и первый сингл группы, в общей сложности продано более 400 000 копий за семь лет. В течение следующих двух лет Arashi добились ряда достижений и рекордов, став первым артистом, который два года подряд занимал первые два места в ежегодном чарте синглов Oricon со своими синглами «Truth / Kaze no Mukō e» и «One». В 2008 году и «Believe / Kumorinochi, Kaisei» и «Ashita no Kioku / Crazy Moon (Kimi wa Muteki)» в 2009 году одновременно возглавили ежегодные чарты синглов, альбомов и музыкальных DVD Oricon 2009 года и стали третьим артистом в истории Oricon. В 2010 году все шесть синглов группы попали в первую десятку годового чарта синглов Oricon, а их студийный альбом Boku no Miteiru Fūkei, разошедшийся по миллионам долларов, был назван самым продаваемым альбомом года в Японии. По состоянию на октябрь 2020 года группа продала более 56,7 миллиона копий альбомов, синглов и видео и стала самой продаваемой мужской группой в Азии.

27 января 2019 года группа объявила об годичном перерыве с 31 декабря 2020 года.

Состав 
 
 
 
 
 
Лидером группы является Сатоси Оно.

О группе 
Группа была создана 15 сентября 1999 года. О создании было объявлено на пресс-конференции в Гонолулу. До этого члены группы были едва знакомы, но популярность каждого из них обеспечила в результате и популярность группы.
Помимо музыкальной карьеры, каждый из пятерых активно участвует в телепрограммах, радиошоу, мюзиклах, снимается в рекламах и сериалах.

Сатоси Оно снимается меньше всех, зато активно участвует в театральных постановках старших товарищей по компании и в 2006 году давал сольный концерт.

Сё Сакураи в песнях группы читает рэп, текст к ним часто пишет сам. По понедельникам появляется в новостной передаче News Zero канала NTV.

Масаки Аиба играет на саксофоне и работает с дикими животными в передаче «Тэнсай! Симура Добуцуэн».

Кадзунари Ниномия снимался во множестве сериалов, но всему миру известен как Сайго из фильма Клинта Иствуда «Письма с Иводзимы».

Дзюн Мацумото постоянно снимается в сериалах и играет в театре. Самые известные его сериалы — «Цветочки после ягодок», «Гокусэн», «Ты - мой любимец».

Все вместе они вели множество развлекательных передач.

Музыкальная карьера 
Группа дебютировала 3 ноября 1999 года с синглом A・RA・SHI.

В первый же день было продано более 80 000 экз, а общее число продаж составило рекордные 560 000 экземпляров (по данным Орикона).

Со временем они стали популярны не только в Японии, но и по всей Азии, и осенью 2006 года группа давала концерты в Тайване, Таиланде, и, по просьбам фанов, в Южной Корее.

Самый большой на данный момент концерт состоялся в апреле 2007 г. в крупнейшем зале Японии — Токио Доме — для более чем 50 000 человек.

Песни группы можно услышать в виде таких дорамах, как «Бамбино!», «Цветочки после ягодок», Ямада Таро моногатари, Maou и многие другие.

Дискография 
Studio albums
 Arashi No.1 Ichigou: Arashi wa Arashi o Yobu! (2001)
 Here We Go! (2002)
 How’s It Going? (2003)
 Iza, Now! (2004)
 One (2005)
 Arashic (2006)
 Time (2007)
 Dream «A» Live (2008)
 Boku no Miteiru Fūkei (2010)
 Beautiful World (2011)
 Popcorn (2012)
 Love (2013)
 The Digitalian (2014)
 Japonism (2015)
 Are You Happy? (2016)
 Untitled (2017)
 This Is Arashi (2020)

Награды и номинации 
В 2009 году Oricon объявили Arashi самыми продаваемыми артистами года и наградили их премией «Лучшие продажи артистов» (ATS) с общим объёмом продаж синглов, альбомов, музыкальных DVD на сумму 14,46 млрд иен (около 172 875 357,81 долларов США) и музыкальные категории Blu-ray. В 2010 году Arashi стали самыми продаваемыми артистами Японии второй год подряд, с объёмом продаж более 17,16 млрд иен (примерно 204 321 424 доллара США) в семи категориях. В «52-м ежегодном рейтинге Oricon 2019» группа была награждена за самый высокий общий объём продаж артиста года за свой альбом 5 × 20 All the BEST !! 1999—2019 и сборник видеоклипов 5 × 20 All the BEST !! CLIPS, в сумме продано более 20,33 миллиарда йен в категориях альбомов, музыкальных DVD и музыкальных дисков Blu-ray. К сентябрю альбом стал первым двойным миллионником объёмом продаж как для Arashi, так и для Johnny’s Office.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Араси»

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Бой-бэнды Японии
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Johnny's
Исполнители J Storm
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году